

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Айлбе, ирландский епископ Эмли в Мунстере; один из четырёх наиболее почитаемых католиками покровителей Ирландии.
 Аникия Юлиана, дочь римского императора Олибрия, покровительница искусств, меценат.
 Прокопий Газский, христианский ритор, богослов и экзегет, глава Газской школы риторики.

0528
Умершие в 528 году